Федериго — имя.

Короли Сицилии 

 Федериго I, он же Фридрих II Штауфен (1194—1250)
 Федериго II Сицилийский (1272—1337)
 Федериго III Сицилийский (1341—1377)

Другие персоналии 

 Федериго Неаполитанский (1452—1504)
 Федериго да Монтефельтро (1422—1482)
 Федериго Рандаццо (ок. 1340—1355) — герцог Афин и Неопатрии.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки